Гарольд Били (; 15.02.1909, Манчестер — 27.07.2001) — британский дипломат, историк и арабист.

Родился в семье лондонского торговца средней руки.

Учился в Хайгейт-скул и оксфордском Квин-колледже, последний окончил в 1930 году с первоклассной степенью по совр. истории.

С 1930 года на преподавательской работе: в Шеффилдском ун-те, Университетском колледже Лондона, родном Квин-колледже, Университетском колледже Лестера.

В 1936 году выпустил краткую биографию Б. Дизраэли.

В годы войны не служил в армии из-за плохого зрения — работал в Королевском институте международных отношений, а затем в исследовательском отделе Форин-офис.

В 1945 году член секретариата Сан-Францисской конференции и Подготовительной комиссии Организации Объединенных Наций.

С 1946 года на дипломатической службе.

В 1955 году посол в Саудовской Аравии. Однако из-за заражения туберкулёзом был вынужден вернуться спустя несколько месяцев.

С 1958 года замглавы британской миссии в ООН (П. Диксона).

В 1961-4 гг. посол Великобритании в Египте. Первый посол, назначенный после Суэцкого кризиса.

В 1964-7 гг. представитель Великобритании на Конференции по разоружению в Женеве.

В 1967—1969 гг. вновь посол Великобритании в Египте. Сперва был назначен как спецпредставитель мининдела.

Затем в отставке — вернулся к академической карьере.

В 1969-75 гг. преподаватель истории в Квин-Мэри-колледже.

Был женат дважды. Дочь Били, Ванесса — журналист и блогер, известная связями с правительством Башара Асада.  

KCMG (1961).

Примечания

Ссылки 
 

Дипломаты по алфавиту
Дипломаты Великобритании
Выпускники Оксфордского университета
Послы Великобритании в Египте